Johan Cruyff Institute es una institución académica, fundada por Johan Cruyff, cuyo objetivo es educar a atletas, deportistas y profesionales en el campo de la gestión deportiva.

Historia 
La institución académica fue fundada en 1999 con un programa para 35 deportistas de élite dentro de la Johan Cruyff Academy[3] de Ámsterdam y desde entonces se ha convertido en una red global. En 2002, Johan Cruyff Institute Barcelona abrió sus puertas y se estableció como sede internacional, y su expansión siguió con México (2003), Ámsterdam (2006), Estocolmo (2011) y Perú (2013).

Su presencia internacional se traduce en 5 Johan Cruyff Institutes (formación de posgrado y ejecutiva), 3 Johan Cruyff Academies (grados) y 5 Johan Cruyff Colleges (ciclos formativos).

Más de 9.000 estudiantes en todo el mundo han participado en sus programas académicos tanto en línea, como on site y presenciales en gestión deportiva, marketing deportivo, patrocinio, coaching y administración del fútbol. Ellos son la próxima generación de líderes preparados para gestionar organizaciones deportivas en todo el mundo.

Formación en gestión deportiva 
Los programas académicos de Johan Cruyff Institute han sido diseñados por profesionales de la industria del deporte, enriquecidos por las experiencias personales de profesores y alumnos. Sus programas son elaborados sobre la base de las necesidades específicas de deportistas y profesionales del deporte. La experiencia de aprendizaje que sus estudiantes viven es, a su vez, impulsada por su modelo de aprendizaje que se basa en:
 100% orientado al deporte
 Centrado en el alumno
 Basado en el principio de ‘Learning by doing’ (Aprender haciendo)
 Flexible, diverso y utilizando las últimas tecnologías
 Motivacional, comunicativo y participativo
 Adaptado a la carga de trabajo y disponibilidad de cada individuo

Gestión Deportiva 
La industria deportiva ha tenido un impacto en la economía mundial cada vez mayor en los últimos 20 años, con inversión en infraestructura pública, movilización de recursos y creación de nuevas profesiones y puestos de trabajo. Hoy en día es uno de los sectores profesionales con más crecimiento económico, creando oportunidades para aquellos que aspiran a un futuro en el mundo del deporte. La gestión deportiva es el campo de la educación relacionado con la industria del deporte.

Marketing Deportivo 
En mercados cada vez más competitivos, el marketing deportivo y el patrocinio se han convertido en áreas de alto impacto para el éxito empresarial. Como consecuencia, la formación de profesionales del sector está creciendo por la demanda de especialistas en todo el ciclo del marketing deportivo, tanto de las empresas, como de fundaciones, asociaciones, federaciones y organizaciones deportivas.

Administración del Fútbol 
El fútbol es el deporte más popular del mundo y quizás el más poderoso; vincula comunidades, mueve emociones y rompe barreras culturales. El fútbol también se ha convertido en una de las industrias más rentables, con un impacto importante en el desarrollo económico por las infraestructuras, los patrocinios, los derechos de televisión y los transfers de los jugadores.

Coaching 
Según la visión de Johan Cruyff, el coaching va más allá del uso del conocimiento táctico y técnico. El coaching trata sobre cómo gestionarse a uno mismo, a los jugadores, al personal, al equipo y al entorno. Los antecedentes personales de cada participante constituyen la base para su futuro desarrollo y una mejor comprensión de sí mismos como entrenador y / o gestor.

Académico

Portafolio Académico 
 Máster Universitario en Gestión Deportiva junto a UAB 
 Máster en Administración y Dirección del Fútbol en colaboración con el FC Barcelona 
 Máster en gestión deportiva
 Máster en marketing deportivo y patrocinio
 Máster en Coaching
 Posgrado en gestión deportiva
 Posgrado en marketing deportivo
 Posgrado en patrocinio deportivo
 Posgrado en negocios y administración del fútbol
 Curso de Fundamentos de la administración del fútbol
 Curso de Fundamentos de la gestión deportiva
 Curso de Gestión estratégica de organizaciones deportivas
 Curso de Gestión financiera de organizaciones deportivas
 Curso de Innovación y liderazgo de organizaciones deportivas 
 Curso en Gestión de instalaciones deportivas
 Curso de Gestión de eventos deportivos

Johan Cruyff Institutes 
 Johan Cruyff Institute Barcelona
 Johan Cruyff Institute Ámsterdam
 Johan Cruyff Institute México
 Johan Cruyff Institute Perú
 Johan Cruyff Institute Estocolmo

Johan Cruyff Academies 
 Johan Cruyff Academy Ámsterdam
 Johan Cruyff Academy Groningen
 Johan Cruyff Academy Tilburg

Johan Cruyff Colleges 
 Johan Cruyff College Ámsterdam
 Johan Cruyff College Enschede
 Johan Cruyff College Groningen
 Johan Cruyff College Roosendaal

Premios 
"Mayor contribución a la formación en Administración del Fútbol" por FIFEX

Rankings 
Johan Cruyff Institute figura entre los Top 25 en el ranking anual de los mejores programas de formación en gestión deportiva en todo el mundo, entre más de 500 propuestas seleccionadas, se clasificó en el segundo puesto en modalidad en línea, y decimocuarto en modalidad presencial, quedando quinto mejor de Europa (fuente: SportBusiness Revista Internacional, junio de 2015).

Exalumnos destacados 
 Edwin van der Sar, CEO en AFC Ajax 
 Craig Foster, Analista y presentador área Fútbol para SBS 
 Esther Vergeer, Directora del Torneo mundial de tenis en silla de ruedas ABN AMRO 
 Memo Ochoa, Jugador de fútbol profesional 
 Edith Bosch, Co-Propietario de  
 Jan Bos, Exentrenador - Kia Speedskating Academy 
 Richard Schuil, Coordinador de negocios - Thomas St John Group; Co-Propietario - TopSport & Finance 
 Gretar Steinsson, Director técnico de Fleetwood Town FC 
 Jordi Villacampa, Expresidente, Club Joventut Badalona  
 Sergio Lozano, Jugador profesional de Futsal en FC Barcelona
Marlou van Rhijn, Paralympic sprinter 
Alfreð Finnbogason, Jugador de Fútbol profesional en el FC Augsburg
Bibian Mentel-Spee, Medalla de oro en Snowboard en los Juegos Paralímpicos de invierno;  Fundadora de Mentelity Foundation
Akwasi Frimpong, Atleta en los Juegos Olímpicos de invierno 2018 en Skeleton; Fundador de Golden Events Management (GEM USA) 
David Alegre, Jugador de la selección olímpica española de Hockey sobre hierba
Jennifer Pareja, Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de verano 2012 con la selección española de waterpolo
Rubén Vergés, Atleta Olímpico Español en Snowboard en la modalidad half pipe
 Iván Arturo Corredor, exfutbolista colombiano.
 José Antonio Quintero, vice-presidente de la Federación Venezolana de Fútbol.

Referencias 

Educación en Barcelona
Centros educativos
Johan Cruyff